hrabstwo Linn (ang. Linn County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Linn (ang. Linn County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Linn (ang. Linn County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Linn (ang. Linn County) w USA, w stanie Oregon

fr:Comté de Linn